Nonna steht für:

 Île Nonna, Insel in der Bretagne, Frankreich
 (4022) Nonna, Hauptgürtelasteroid